Papp Bertalan (1880–1913) festőművész
 Papp Bertalan (1913–1992) kétszeres olimpiai bajnok magyar kardvívó, sportvezető, kaszkadőr